

Sigle 
 Quarter 1 – primo trimestre

Informatica 
 Repliee Q1 – robot androide
 Samsung Q1 – UMPC

Matematica 
 Q1 – primo assioma dell'aritmetica di Robinson